Easy Virtue (kazališni komad)
 Easy Virtue, film iz 1928.
 Američka nevjesta (2008.)